Republika Pińczowska – I Republika Pińczowska 1918
 Republika Pińczowska – II Republika Pińczowska 1944